Les mots dérivé et dérivée sont employés dans de nombreux contextes.

Droit 
 Travail dérivé

Finance et marketing 
 Produit dérivé financier
 Produit dérivé (marketing)
 Dérivé de crédit

Linguistique 

 Dérivé (voir Dérivation lexicale) : Mot dit sorti d'un autre mot ou d'un radical, en y ajoutant un préfixe ou suffixe. La conversion lexicale, qui n'est pas proprement une dérivation, est parfois appelée « dérivation impropre ».

Mathématiques 
 Dérivée d'une fonction, dérivée seconde, dérivée seconde discrète, dérivée partielle, dérivée covariante, dérivée extérieure, dérivée directionnelle, dérivée fonctionnelle, dérivée de Lie
 Groupe dérivé
 Foncteur dérivé
 Ensemble dérivé

Physique 
 Unité dérivée

Chimie 
 Dérivé
 Dérivé réactif de l'oxygène

Médecine 
 Dérivé de l'ergot de seigle
 Dérivé nitré

Voir aussi